Кобтах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Кобтах Коэл Брег — легендарный верховный король Ирландии (VI—III в. в. до н. э.)
 Кобтах мак Габран — король Уи Фиахрах Айдне (VI в.)